A edição 2009 do Campeonato Paulista de Rugby Feminino contou com a participação de três equipes:
Bandeirantes Rugby Club - São Paulo
São Paulo Athletic Club - São Paulo
USP (Universidade de São Paulo) - São Paulo

Classificação final 
1º SPAC
2º Bandeirantes
3º USP

2009
Rugby de 2007 no Brasil